Савелий Григорьевич Буховецкий (1858, Белая Церковь, Киевская губерния, Российская империя — 27 апреля (10 мая) 1915, Умань, Киевская губерния, Российская империя) —  (баритон), антрепренер, .

Биография 
С 1868 года пел в синагогальном хоре. До 1879 года обучался вокалу в Санкт-Петербургской консерватории. Затем, по приглашению антрепренёра И. Сетова был приглашён в Киевскую оперу (ныне Национальная опера Украины), где со временем стал солистом.

Гастролировал в Харькове и Одессе (1884), Киеве (1897, 1911), в Санкт-Петербурге (1878, Русская частная опера, 1893; Панаевский театр, 1894), Риге (1900), Тифлисе (1882—1884, 1885—1888, 1903—1904), Риге (1900), Казани и Саратове.

В 1897—1898 годах выступал в московском Большом театре (дебютировал в партии Графа ди Луны).

Современники считали его одним из лучших баритонов на русской сцене. Обладал глубоким голосом мягкого тембра и обширного диапазона.

Был первым исполнителем партий: Князя Островского («Княгиня Островская») Г. Н. Вяземского, Короля Рене («Иоланта» П. И. Чайковского), Спарафучилле («Риголетто» Дж. Верди; в Одессе —Онегина («Евгений Онегин» П. И. Чайковского)). Среди лучших партий — Амонасро, отец Аиды.

Другие партии: Демон («Демон» А. Рубинштейна), Красное солнышко, Илья Муромец («Илья Муромец, или Русские богатыри», Л. Малашкина); Валентин («Фауст» Шарля Гуно), Эскамилио («Кармен»).

Организовал собственную оперную антрепризу, с которой гастролировал в Херсоне (1899), Орле (1901) и др. городах.

Занимался педагогической деятельностью. У него, в частности, брал уроки пения молодой Л. В. Собинов.

Отец режиссёра Дмитрия Буховецкого (1885—1932).

Литература 
 С. Г. Буховецкий. (Некролог) — Рампа и жизнь. 1915. № 19. 
 С. И; Левик С. Ю. Записки оперного певца. — М., 1962. С. 81.
 Пружанский А. М. Отечественные певцы. 1750—1917: Словарь. — Изд. 2-е испр. и доп., электронное. — М., 2008.
 Кушнірук О. П. Буховецький Савелій Григорович // Енциклопедія сучасної України : у 30 т. / ред. кол. : І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ, Коорд. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України. — К. : Поліграфкнига, 2004. — Т. 3 : Біо — Бя. — 695 с. — ISBN 966-02-2682-9.

Баритоны России
Антрепренёры Российской империи
театральные деятели Российской империи